Leukémia, betegség
 Leukémia, magyar hardcore punk-hardcore metal együttes